Abelard Reuchlin est un essayiste américain. Il est connu pour sa théorie conspirationniste sur l'origine du christianisme. Il rédige ses écrits d'un point de vue judaïque.

Théories

Nouveau Testament 
Selon Reuchlin, la vieille famille romaine aristocratique , conspira pour obtenir un contrôle politique et spirituel de l'Empire romain en créant de toutes pièces une nouvelle religion basée sur la Torah juive pour combattre la popularité du Judaïsme et son pouvoir politique naissant, étant donné . Pour ce faire elle aurait manipulé l'historien Flavius Josèphe, dont Reuchlin estime que son nom véritable était Arius Calpurnius Piso.
Les écrits produits par la famille Piso auraient été codés par un symbolisme caché, par exemple le poisson (piscis en latin). D'autres documents auraient été créés de toutes pièces comme certains écrits du philosophe Sénèque ou des historiens Pline et Tacite.

Coran 
Pour Reuchlin, la famille Kureish a rédigé le Coran en y incorporant des personnages inventés par la famille Piso plusieurs siècles auparavant.

Publications 
 The true authorship of the New Testament, 1979, réédition Vector Associates, 
 The synthesis of Christianity 
 The origin of Christianity, 2000.
 The Talmudic Responses to Piso, 2000.
 Piso's Further Writings Vol.1, 2003.
 Piso's Further Writings Vol.2, 2003.
 Piso's Further Writings Vol.3, 2003.
 Islam --Its Koran and Hadith, and Its Leadership : An Addendum to the True Authorship of the New Testament, Vector Associates, 2005

Liens externes 
  Page internet d'Abelard Reuchlin
  Page internet sur le même thème Rome needed Christianity
  Article sur le livre The synthesis of Christianity

Articles connexes 
 
 Calpurnii
 Histoire du christianisme

Notes et références 

Date de naissance non renseignée (XXe siècle)
Critique du christianisme
Essayiste américain du XXe siècle
Essayiste américain du XXIe siècle